Jaume Rovira i Freixa (Sentmenat, 1951), dibuixant de còmic i animador català
 Jaume Rovira Pous (Villablino, 1979), ciclista català
 Jaume Rovira (poeta) poeta
 Jaume Rovira (compositor) compositor català